Prestwood steht für:

 Prestwood (Buckinghamshire), eine Stadt in Buckinghamshire

Prestwood ist der Familienname folgender Personen:

 Mike Prestwood Smith, Tontechniker